La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Auch qui évolue en première division pour la vingtième saison consécutive se qualifie pour les seizièmes de finale du championnat pour la quatrième année consécutive.
Il y est battu par l’US Dax.

Condom se qualifie aussi pour les seizièmes de finale ayant devancé dans sa poule des clubs comme le Racing CF et Biarritz.

Les matchs de la saison 
Auch termine 3 de son groupe avec 30 points soit 7 victoires, 2 nuls et 5 défaites.

À domicile 
 Auch-Bourgoin 19-0 : large victoire contre les isérois qui viennent de s’attacher les services du demi de mêlée de Condom Francis Gobbi.
 Auch-Castres 19-9
 Auch-Oloron 0-11 : les modestes Béarnais mettent fin à prêt de 3 ans d’invincibilité à domicile.
 Auch-Montluçon 6-3
 Auch-Narbonne 14-8
 Auch-Perpignan 26-9 : large victoire contre l’équipe de Jo Maso.
 Auch-Angoulême 22-0

À l’extérieur 
 Bourgoin-Auch 3-3
 Castres-Auch 3-8
 Oloron-Auch 13-3
 Montluçon-Auch 3-3
 Narbonne-Auch 21-0
 Perpignan-Auch 16-9
 Angoulême-Auch 6-3

Seizièmes de finale 
Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale. 

Les deux clubs gersois Auch et Condom disparaissent dès les seizièmes de finale.

Challenge Du Manoir 
Auch termine 7 de sa poule de Challenge avec 11 points soit 2 victoires et 5 défaites.

À domicile

À l’extérieur 
 Montferrand-Auch 19-6

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Narbonne (21 points) contre Béziers (15), Lourdes (19) contre Grenoble (17), Dax (18) contre Brive (17) et Périgueux (18) contre Agen (17).

Effectif 
 Arrière : Henri Poudensan, Lalanne
 Ailier : Serge Marsolan
 Ouvreur : Chambodu
 Troisième ligne centre : Pierre Verdier
 Troisième ligne aile : Caujolle
  Deuxième ligne : Jean Le Droff

Bibliographie

Notes et références 

1967-1968
Rugby à XV en France en 1967
Rugby à XV en France en 1968